Heerlijkheid Mijnden, een voormalige heerlijkheid in de provincie Noord-Holland
Mijnden (Stichtse Vecht), een buurtschap behorende tot de gemeente Stichtse Vecht in de Nederlandse provincie Utrecht
Huis te Mijnden, voormalig kasteel bij het Nederlandse dorp Loenen aan de Vecht